Religiös konst syfta på

 Hinduisk konst
 Islamisk konst – kost från ett islamiskt perspektiv 
 Kristen konst –  konst som gjorts för att illustrera, komplettera och belysa principerna för kristendomen

Konst